Tajni grad je četvrti i posljednji album zagrebačkog benda Haustor dok je bio aktivan.

Popis pjesama 

Albumi sastava Haustor
Albumi iz 1988.